Siedlice ist der Name von vier Dörfern in Polen:

 in der Woiwodschaft Opole:
 Siedlice (Pokój) (ehemals Seidlitz)

 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Siedlice (Radowo Małe) (ehemals Zeitlitz, Kreis Regenwalde)
 Siedlice (Police) (ehemals Zedlitzfelde, Kreis Ueckermünde)
 Siedlice (Szczecinek) (ehemals Zedlitzhof, Kreis Neustettin)

 ein Stadtteil in der Woiwodschaft Westpommern:
 Siedlice (Gorzów Wielkopolski)

Siehe auch:
 Siedlce, Stadt in der Woiwodschaft Masowien